De fietsdiscipline mountainbike was een onderdeel van de wielersport op de Olympische Zomerspelen 2008. De vrouwenwedstrijd vond plaats op zaterdag 23 augustus 2008 in Peking, op de voorlaatste dag van de Olympische Spelen. De wedstrijd begon om 11:00 uur plaatselijke tijd. Het parcours bestond uit zes ronden, met een totale afstand van 26,7 kilometer, vlak bij de Laoshan Velodrome. De wedstrijd werd gewonnen door de Duitse Sabine Spitz, die op de streep een voorsprong had van 41 seconden op de nummer twee, de Poolse Maja Włoszczowska. In totaal stonden dertig rensters aan de start, afkomstig uit 21 landen. Vier van hen stapten voortijdig af, onder wie titelverdediger Gunn-Rita Dahle.

Uitslag

Mountainbike vrouwen
2008 vrouwen
Olympische Spelen